VF steht für:
 Fly Viking (IATA-Code), norwegische Fluggesellschaft
 British World Airlines (IATA-Code), ehemalige britische Fluggesellschaft
 Vaterländische Front, eine ehemalige österreichische Partei („Einheitspartei“ nach faschistischem Vorbild)
 Ventricular Fibrillation, englisch für Kammerflimmern
 Verbandsführer, einer Führungskraft bei Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
 Vertikalförderer, ist ein Fördertechnikelement zur vertikalen Bewegung von Waren in der Intralogistik
 Verkehrsfläche, ein Fachbegriff aus der Raumplanung
 Version française (französische Fassung), Kino- und Fernsehfilme mit französischer Tonspur
 Verwaltungsführung
 Voltaire Foundation, Vf
 VF Corporation, ein Bekleidungshersteller
 VF-Gleichung, siehe Vogel-Fulcher-Tammann-Gleichung
 Viertelfinale im Sport, siehe K.-o.-System#Beispiel
 Abkürzung für die Jagdstaffeln der US-Marine
 italienisches Kfz-Sonderkennzeichen für Vigili del Fuoco, Feuerwehr
 Den britischen Mobilfunkanbieter Vodafone
 Very fine, siehe Erhaltungsgrade von Banknoten
 Zigarrenmarke VegaFina, Handfertigung in der "Tabacalera de Garcia" (Dominikanischen Republik), die als größte Tabakmanufaktur der Welt gilt.

VF als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Worcester
 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht bis 3,5 t
 Norwegen: Trondheim in der Provinz Trøndelag
 Slowakei: Exportkennzeichen (gelbes Kennzeichen: zweite Buchstabengruppe)

VF